Glauraspidia är ett släkte av steklar som beskrevs av Thomson 1862. Glauraspidia ingår i familjen glattsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Glattsteklar
Glauraspidia